Гарцкия:

 Гарцкия — древний абхазский род, принадлежавший к высшему дворянству.
 Гарцкия, Автандил Зефикович (род. 1959) — общественно-политический деятель, Герой Абхазии.